d'Andechs dit aussi  de Méranie et  de Bourgogne, né vers 1180 et mort le  à Besançon, est un membre de la maison d'Andechs, duc de Méranie, puis margrave d'Istrie et de Carniole de 1228 jusqu'à sa mort. Il était également comte de Bourgogne par son mariage avec la comtesse .

Biographie 
Otton naît vers l'. Il est le fils aîné du duc d'Andechs et de Méranie  et d'Agnès de Basse-Lusace. Il est l'oncle maternel d'Élisabeth de Hongrie, canonisée par l'église catholique.

En 1205, vers l'âge de , il succède à son père comme duc de Méranie et d'Andechs, tandis que les marches d'Istrie et de Carniole reviennent à son frère cadet, .

Le  à Bamberg, Othon épouse la comtesse , de la maison de Hohenstaufen, fille de feu le comte . Lors du mariage, le roi et empereur élu Philippe de Souabe, oncle de la fiancée, est assassiné par son allié , ce qui pousse Otton d'Andechs à rechercher l'appui de son rival guelfe, . Toutefois, la position de la maison d'Andechs sort considérablement affaiblie de cet épisode : le frère cadet d'Otton, , est accusé d'avoir participé à l'assassinat et tous ses biens lui sont confisqués par le duc . Le château d'Andechs est entièrement rasé et les Andechs ne seront réhabilités que bien plus tard.

Otton d'Andechs gouverne le comté de Bourgogne et doit faire face à l'opposition des comtes d'Auxonne. Au cours de ce conflit, destiné à durer dans le temps, il est même contraint de donner en gage ses terres bourguignonnes au comte  de Champagne. En 1213, Otton se joint à , duc d'Autriche et à son beau-frère,  dans la Cinquième croisade. En 1222, un différend l'oppose à  de Rougemont, l'archevêque de Besançon, au sujet de la construction d'un château sur un site qu' s'était engagé à ne pas toucher. Face au refus d' de le détruire ou de s'en expliquer, l'archevêque l'excommunie et jette l'anathème sur ses terres. Il se tourne immédiatement vers son frère Egbert, prince-évêque de Bamberg, pour recevoir son aide et c'est à Bamberg que le , il signe cinq chartes dans lesquelles il fait des donations somptueuses pour le salut de son âme. 

En 1228, il hérite des marches d'Istrie et de Carniole, que son frère  venait tout juste de regagner.

En 1231, son épouse la comtesse  meurt à l'âge de . Il était déjà comte-consort de Bourgogne par mariage sous le nom d de Bourgogne et il conserve son titre jusqu'à sa mort.   

Le , il décède vers l'âge de  à Besançon. Son fils le duc  d'Andechs et de Méranie, lui succède sous le nom d'. Ce dernier meurt en 1248 sans héritier. Sa sœur Alix lui succède comme comtesse de Bourgogne. La lignée directe des comtes et ducs d'Andechs s'éteint et le duché d'Andechs est entièrement annexé par la principauté épiscopale de Bamberg.

Mariages et descendance 
Il avait épousé en 1208 , qui lui avait apporté le titre de comte de Bourgogne par mariage. Ils auront pour enfants :

 le futur duc  d'Andechs et de Méranie et comte  (1208-1248) ;
 Agnès (morte en 1263), épouse en premières noces , dont elle divorce pour épouser , duc de Carinthie ;
 Béatrice (morte après 1265), épouse , comte de Weimar-Orlamünde ;
 Marguerite (morte en 1271), épouse en premières noces Přemysl de Bohême, fils cadet du roi  et margrave de Moravie, puis en secondes noces Frédéric, comte de Truhendingen ;
 Alix-Adélaïde (morte en 1279), future comtesse  ;
 Élisabeth (morte en 1272), épouse . 

Veuf en 1231, il épouse en secondes noces Sophie d'Anhalt, fille du prince  mais n'en aura pas d'enfants.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes
 Comté d'Andechs - Duché de Méranie - Liste des ducs d'Andechs et de Méranie 
 Comté de Bourgogne - Liste des comtes de Bourgogne - Histoire de la Franche-Comté
 Berthold de Méran

Liens externes
 
 
 

Othon Bourgogne 02
Othon Bourgogne 02
Othon Bourgogne 02
Date de naissance incertaine (XIIe siècle)
Décès en 1234
Décès à Besançon